La Copa del Rey 2009-2010 è stata la 106ª edizione della competizione. Il torneo è cominciato il 22 agosto 2009 ed è terminato con la finale del 19 maggio 2010 a Barcellona, vinta dal  sull'. Il  era la squadra campione in carica.

Squadre qualificate 
Le seguenti squadre partecipano alla Coppa del Re 2009–10:

Squadre La Liga 2008-2009 
20 squadre della Liga 2008–09:

Squadre Segunda División 2008-2009 
21 squadre della Segunda División 2008–09, (il Sevilla Atlético ne è escluso in quanto squadra riserve del ):

Squadre Segunda División B 2008-2009 
24 squadre della Segunda División B 2008–09. Le squadre qualificate sono le prime 5 di ognuno dei 4 gruppi della categoria (escluse le squadre riserva) e le quattro migliori quinte, purché non squadre riserva (*):

Squadre Tercera División 2008-2009 
18 squadre della Tercera División 2008–09. Le squadre qualificate sono le vincitrici di ognuno dei 18 gruppi della categoria (o quelle con il maggior numero di punti classificatesi dopo il vincitore che è una squadra riserva)

Le squadre in grassetto sono ancora in competizione.

Primo turno 
Gli incontri sono stati giocati il 22, 25, 26 e 27 agosto 2009.

Secondo turno 
Gli incontri sono stati giocati nei giorni 1, 2, 3, 9 e 16 settembre 2009. Recreativo passa il turno direttamente.

Terzo turno 
Gli incontri sono stati giocati il 7 ottobre 2009. Murcia passa direttamente il turno.

Tabellone finale

Sedicesimi di finale 
Le gare di andata si sono disputate tra il 27 ed il 28 ottobre 2009, mentre quelle di ritorno il 10 novembre 2009.

Ottavi di finale 
Le gare di andata si sono disputate tra il 5 ed il 7 gennaio 2010, mentre quelle di ritorno tra il 12 ed il 14 gennaio 2010.

Quarti di finale 
Le gare di andata si sono disputate il 20 e 21 gennaio, quelle di ritorno il 27 gennaio.

Andata

Ritorno

Semifinali 
Le gare di andata si sono disputate il 3 e 4 febbraio, quelle di ritorno il 10 ed 11 febbraio.

Andata

Ritorno

Finale

Statistiche

Classifica marcatori

Voci correlate 
Primera División spagnola 2009-2010
Segunda División spagnola 2009-2010
Segunda División B spagnola 2009-2010
Supercoppa di Spagna 2009

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2009-2010